

Воллер — місто, штат Техас
 Воллер — переписна місцевість, штат Пенсільванія
 Воллер — переписна місцевість, штат Вашингтон

Особи 
 Христина Волер (англ. Krystina Waler) — директор гуманітарних ініціатив Канадсько-української фундації (КУФ), Торонто.